Storgrundet betekent vanuit het Zweeds naar het Nederlands grote (stor) ondiepte (grund). Er zijn dan ook met name in de Botnische Golf een behoorlijk aantal eilanden die deze naam hebben meegekregen. Het gebied in het noorden van die golf stijgt al eeuwen.

 Storgrundet (Degerö)
 Storgrundet (Hindersön)
 Storgrundet (Piteå)
 Storgrundet (Rödkallen)
 Storgrundet (Tistersöarna)